Miradolo
Miradolo Terme, comune della provincia di Pavia
Miradolo, una delle due frazioni di San Secondo di Pinerolo in provincia di Torino. Vi si trova il castello